Stecher steht für:

 Stecher, ein Abzug an Feuerwaffen
 Kupferstecher, ein historischer Beruf
 die Speerträger beim Fischerstechen
 die Verbindung von Taste zu Venil bei einem historischen Tasteninstrument wie Truhenorgel oder Regal
 salopp, oft abwertend für Liebhaber 
 Stecherschleuse, ein Wohnplatz am Finowkanal
 Schleuse Stecher, eine Schiffsschleuse im Finowkanal

Stecher ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander-Klaus Stecher (* 1968), deutscher Schauspieler, Sänger und Moderator

 Dino Stecher (* 1964), Schweizer Eishockeyspieler und -trainer
 Edi Stecher, österreichischer Gerechter unter den Völkern
 Erich Stecher (* 1960), Südtiroler Maler
 Ernst Stecher (1861–1935), deutscher Lehrer und Geologe
 Franz Stecher (1814–1853), österreichischer Maler
 Gerta Stecher, deutsche Journalistin, Dramaturgin, Fotografin und Diseuse

 Hermann Stecher (1926–1983), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Irmgard Stecher-Borbe (1925–2009), deutsche Malerin und Grafikerin

 Luis Stefan Stecher (* 1937), italienischer Dichter und Künstler
 Manfred Stecher (* 1968), deutscher Sänger, Schauspieler und Pianist
 Marian Stecher (1754–1832), Tiroler Musiker, Komponist, Chorregent und Musikpädagoge 
 Mario Stecher (* 1977), österreichischer Nordischer Kombinierer
 Reinhold Stecher (1921–2013), österreichischer Geistlicher, Bischof von Innsbruck
 Reinhold G. Stecher (1933–2017), deutscher Verleger und Buchautor 
 Renate Stecher (* 1950), deutsche Leichtathletin
 Roland Stecher (* 1962), österreichischer Grafikdesigner und Installationskünstler
 Rut Plouda-Stecher (* 1948), Schweizer Schriftstellerin
 Thomas Stecher (* 1961), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur, Synchron- und Hörspielsprecher
 Troy Stecher (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler
 Uta Titze-Stecher (* 1942), deutsche Politikerin (SPD)

Siehe auch:

 Stechert